Дряхлово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дряхлово — деревня в Куменском районе Кировской области.
 Дряхлово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Дряхлово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.